Il doppio del torneo di tennis WTA Congoleum Classic 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrici Kathy Jordan e Ann Kiyomura che hanno battuto in finale 6–2, 6–2 Dianne Fromholtz e Betty Stöve.

Teste di serie
Le prime 2 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno
 Rosemary Casals /  Sharon Walsh (semifinali)
 Kathy Jordan /  Ann Kiyomura (campionesse)
 Sandy Collins /  Mima Jaušovec (semifinali)
n/a

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

WTA Congoleum Classic 1983